Le mot itération évoque, de manière générale, l'idée de répétition. Il peut se rapporter à plusieurs notions différentes :

Linguistique 
 L'aspect itératif d'un texte correspond à l'expression de la répétition d'un procès. Tous les soirs, il se couchait à 22 heures est un exemple de phrase à aspect itératif.

Mathématiques 
 Une itération désigne l'action de répéter un processus, utilisée dans les algorithmes. On parle volontiers de méthode itérative lorsqu'on fait appel aux itérations pour résoudre un problème mathématique.
 L'itération de Halley ou méthode de Halley, un algorithme dû à l'astronome Edmond Halley.
 L'itération de Householder ou méthode de Householder, un algorithme dû au mathématicien Alston Scott Householder.

Typographie 
 En chinois et en japonais, les marques d'itération sont des symboles typographiques permettant d'éviter la répétition d'un même caractère.